Альберт Стаббинс (; , Уолсенд, Тайн и Уир, Великобритания, — ) — английский футболист, центральный нападающий.

Биография 
Воспитывался в США. Профессиональную карьеру начал в 1937 году в клубе «Ньюкасл Юнайтед». Сыграл за него 30 официальных игр и забил 6 мячей. Во время войны забил 188 мячей в 231 игре (в связи с перерывом в чемпионате данные матчи классифицируются как товарищеские).

В 1946 году «Ливерпуль» предложил ему контракт на сумму 12 500 фунтов стерлингов, ставшую рекордной в истории клуба. Одновременно Стаббинса пригласил к себе главный соперник «Ливерпуля» — «Эвертон». Стаббинс решил бросить монету, и в результате оказался в «Ливерпуле». Монета же по решению менеджера клуба Джорджа Кея была впоследствии заключена в рамку, как сыгравшая важную роль в истории команды. Стаббинс дебютировал за «Ливерпуль» 14 сентября в матче против «Болтон Уондерерс». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» — на 82-й минуте один из мячей забил Стаббинс.

Именно переходу в «Ливерпуль» Стаббинс обязан своей славой и успехом; в сезоне 1946/47 Стаббинс забил 28 мячей (24 из них — в английском чемпионате, разделив вместе с Джеком Балмером титул лучшего бомбардира клуба). Во многом именно благодаря Стаббинсу «Ливерпуль» стал чемпионом впервые с 1923 года.

В следующем сезоне Стаббинс вновь забил 24 мяча. В сезоне 1948/49 из-за контрактных споров он стал реже выступать за команду. В 1950 году «Ливерпуль» впервые в истории играл на «Уэмбли» в финале кубка Англии — в этом была заслуга и Стаббинса — но проиграл «Арсеналу» со счётом 2:0.

Травмы вынудили Стаббинса уйти из спорта в 1953 году, после того, как он забил за «Ливерпуль» 83 мяча в 178 играх (1 мяч в 2,1 играх). При такой высокой результативности тем удивительнее факт, что Уолтер Уинтерботтом не обращал на Стаббинса никакого внимания — Стаббинс играл за сборную лишь один раз, в 1945 году в неофициальном матче против Уэльса (Англия проиграла 0:1).

После завершения карьеры Стаббинс стал спортивным журналистом, хотя в 1960 году он недолго работал тренером полупрофессиональной американской команды «Нью-Йорк Американс».

Умер в 2002 году после непродолжительной болезни.

Память 
 «The Beatles» поместили Стаббинса в числе других знаменитостей на обложку альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» — он единственный футболист, удостоенный такой чести.
 В его честь назван фан-клуб «Ливерпуля».
 Стаббинс является одним из персонажей романа Стивена Бакстера «Корабли времени».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте lfchistory.net

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Ливерпуль»